Тхоревка — село в Каменском районе Воронежской области России.

Административный центр Тхоревского сельского поселения

География

Улицы 
 ул. Комсомольская,
 ул. Лесная,
 ул. Новая,
 ул. Северная,
 ул. Солнечная,
 ул. Центральная.

Ссылки 
 Тхоревка (село)

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)